Liepiņš (diminutiv form af navneordet "liepa" – lind) er et populært lettisk efternavn.

Efternavnet kan henvise til:

 Aivars Liepiņš – fotograf.
 Edgars Liepiņš – skuespiller og sanger.
 Harijs Liepiņš – skuespiller.
 Ilmārs Liepiņš – fodboldspiller.
 Jānis Liepiņš:
 Jānis Liepiņš (general) – general.
 Jānis Liepiņš (maler) – maler.
 Jānis Liepiņš (forfatter) – forfatter.
 Modris Liepiņš – kapgænger.
 Oļģerts Liepiņš – udenlands-lettisk forfatter.
 Pēteris Liepiņš – skuespiller.
 Roberts Liepiņš – diplomat.
 Zigmars Liepiņš – komponist og iværksætter.
 Valdis Liepiņš – skuespiller og teaterinstruktør.